Ветон Туша (; Качаник, 29. децембар 2002) албански је професионални фудбалер са Косова и Метохије. Игра на позицији центарфора, а тренутно наступа за Балкани.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

Рођени 2002.
Биографије живих особа
Качаничани
Нападачи у фудбалу
Албански фудбалери
Фудбалери Денизлиспор
Фудбалери Термалике Брук-Бет
Фудбалери Балканија
Фудбалери Суперлиге Турске
Фудбалери Екстракласе
Фудбалери Суперлиге Косова